Die Abkürzung IPPC steht für:

 Integrated Pollution Prevention and Control, eine EG-Richtlinie: RL 96/61/EG: IVU-Richtlinie
 International Plant Protection Convention, Vertrag der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO): Internationales Pflanzenschutzübereinkommen

 Siehe auch
 IPCC

IPPC